Mount Sebu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Olet Sebu, berg,

Papua Nya Guinea 

 Mount Sebu (berg i Papua Nya Guinea), Madang, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar